Die Saison 2002 der Volleyball-Weltliga war die 13. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 27. Juni und endete am 18. August. Russland gewann zum ersten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde. Dort spielten sie in zwei Vierergruppen. Die beiden besten Mannschaften der beiden Finalgruppen erreichten das Halbfinale.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 13. bis 18. August in Recife und Belo Horizonte (Brasilien) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2002
Weltliga
Sportsaison 2002